Хвыля — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Хвыля, Александр Леопольдович (1905—1976) — советский актёр, лауреат Сталинской премии.
 Хвыля, Сергей Игоревич (род. 1951) — российский учёный-технолог, доктор наук, профессор.
 Хвыля-Олинтер, Андрей Игоревич (род. 1944) — российский учёный, криминалист, религиовед, теолог.

Другое 
 Червоная Хвыля — поселок, Червонохвыльский сельский совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.